Palazzo Massimo è il nome di cinque palazzi di Roma, tutti di pertinenza della famiglia Massimo:

 Palazzo Massimo alle Colonne
 Palazzo Massimo istoriato
 Palazzo Massimo di Pirro
 Palazzo Massimo di Rignano
 Palazzo Massimo alle Terme